Элкана, Елкана (; «Бог сотворил»; в Септуагинте ) — мужское имя, встречающееся среди левитов линии Кегат.

Имя
 Элкана — второй сын Кораха, внука Кегата.
 Элкана — отец Самуила, благочестивый муж.
 Элкана — дед Берехии из семейства Кегат.
 Элкана — корахид из того же семейства, примкнувший к Давиду.
 Элкана — привратник при Ковчеге.
 Элкана — вице-король при Ахазе, убитый на войне эфраимитом Зихри.

Фамилия
 Элкана, Иегуда (1934—2012) — израильский историк и философ науки, президент и ректор Центрально-Европейского университета в Будапеште.